Charles Trefusis (1791–1866) – brytyjski arystokrata i polityk, 19. baron Clinton
 Charles Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis (1834–1904) – brytyjski arystokrata i polityk, 20. baron Clinton
 Charles Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusis (1863–1957) – brytyjski arystokrata i polityk, 21. baron Clinton
 Charles Fane-Trefusis (ur. 1962) – brytyjski arystokrata, syn 22. barona Clinton

Zobacz też